Machiny wojenne
 Machina wojenna (film)